Ма́риуш Трынке́вич (; род. 10 апреля 1962, Пётркув-Трыбунальский) — польский серийный убийца и сексуальный маньяк, которого пресса называла «Сатана из Пётркува». Он работал учителем физкультуры. За убийство в июле 1988 года четырёх мальчиков был приговорён к смертной казни, заменённой позже (по амнистии) 25 годами лишения свободы.

Биография 
Во время службы в Войске Польском похитил и изнасиловал школьника, за что военный трибунал приговорил его к одному году лишения свободы с отсрочкой на два года. Через несколько недель после этого приговора получил 1,5 года лишения свободы, позже срок был увеличен до 2,5 лет.

4 июля 1988 года Трынкевич, после освобождения из тюрьмы в связи с уходом за больной матерью, заманил в свою квартиру 13-летнего Войцеха Приска, задушил его, а труп закопал в лесу.

29 июля 1988 года Трынкевич заманил в свою квартиру и убил 11-летнего Томаша Ложека, 12-летнего Артура Кравчинского и Кшиштофа Качмарека. Через несколько дней он вынес их тела в лес и поджёг. Их тела были обнаружены грибниками.

В ходе судебного разбирательства Трынкевич был признан вменяемым, а его поведение отмечено реализацией садизма и сексуального влечения в сочетании с алголагнией. 29 сентября 1989 года решением суда Трынкевич был приговорён к четырём смертным казням — за каждое убийство. В том же году после амнистии срок был заменён на 25 лет лишения свободы. 11 февраля 2014 года он вышел на свободу. 3 марта 2014 года по решению суда было решено его изолировать на курорте Гостынин.

В 2015 году получил новый срок (5 лет и 6 месяцев) за хранение детской порнографии.

В начале 2014 года в интернете быстро распространился миф о том, что игра «Talking Angela» была взломана Трынкевичем, занявшимся преследованием своих новых жертв через приложение.

Список жертв

Примечания 

Серийные убийцы по алфавиту
Серийные убийцы Польши
Насильники Польши
Серийные убийцы 1980-х годов
Убийцы детей
Осуждённые за сексуальные преступления против несовершеннолетних
Приговорённые к смертной казни в Польше